

Persone 
 San Druso – santo martirizzato a Tripoli del Libano insieme ad altri compagni (festeggiato il 24 dicembre).

Membri della gens Livia
 Gaio Livio Druso, console nel 147 a.C.
 Marco Livio Druso, tribuno della plebe (122 a.C.), console (112 a.C.) e censore (109 a.C.)
 Marco Livio Druso, figlio omonimo del precedente, tribuno nel 91 a.C.
 Marco Livio Druso Claudiano, padre di Livia Drusilla, moglie di Augusto
 Marco Livio Druso Libone, console nel 15 a.C.

Membri della gens Scribonia
 Marco Scribonio Libone Druso, nipote di Pompeo, accusato nel 16 d.C. di un complotto contro l'imperatore Tiberio.

Membri della dinastia giulio-claudia
 Druso maggiore (Nerone Claudio Druso Germanico; 39 – 9 a.C.), figlio di Tiberio Claudio Nerone e di Livia Drusilla, in seguito divenuta moglie dell'imperatore Augusto.
 Druso minore (Druso Giulio Cesare; 14 a.C.-23 d.C.), figlio dell'imperatore Tiberio e della sua prima moglie Vipsania.
 Tiberio Claudio Druso Nerone Germanico (10 a.C.-54 d.C.), nome di nascita dell'imperatore Claudio.
 Druso Cesare (Druso Giulio Cesare Germanico; 7 – 33 d.C.), figlio di Germanico e della moglie Agrippina maggiore.
 Claudio Druso (16-20 d.C.), figlio dell'imperatore Claudio e della moglie Plauzia Urgulanilla.

Altro 
 Druso – nome proprio di persona italiano maschile
 Druso – racconto di fantascienza di Friedrich Freksa
 Druso – località degli Stati Uniti, nella contea di Houston, in Texas
 Stadio Druso – stadio di calcio di Bolzano
 Claudio Druso – incrociatore leggero della Marina italiana nella seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
Drusi